

Geografia 
 Antartide
 Niles – isola dell'arcipelago Windmill

 Stati Uniti d'America
 Niles – villaggio della contea di Cook, Illinois
 Niles – città della contea di Berrien, Michigan
 Niles – township della contea di Berrien, Michigan
 Niles – città della contea di Cayuga, New York
 Niles – città della contea di Trumbull, Ohio
 Niles – distretto di Fremont, California

Persone
 Blair Niles – romanziera e scrittrice di viaggi statunitense
 Douglas Niles – autore di giochi e scrittore statunitense
 John Jacob Niles – musicista, cantautore, compositore e folklorista statunitense
 John Milton Niles – politico statunitense
 Mike Niles – ex cestista statunitense
 Steve Niles – scrittore statunitense
 Warren Niles – cestista statunitense con cittadinanza britannica

Televisione 
 Niles – personaggio de La tata